Аніта Скорган (;  ) — норвезька співачка та авторка пісень. Вона представляла Норвегію на Євробаченні в 1977 р. (14-е місце), 1979 р. (11-е місце) та разом з Яном Тейгеном в 1982 р. (12-е місце). Вона також була бек-вокалісткою у 1981 та 1983 рр., а також співавторкою пісні норвезького конкурсу на Євробачення 1988 «For vår jord», яка посіла п'яте місце.

Особисте життя 
Народилася у Гетеборзі, Швеція. Скорган була один раз одружена з Яном Тейгеном, ще одним успішним норвезьким співаком і автором пісень; вони постійно потрапляли в таблоїди, і їх вважали першою суперзірковою знаменитою парою в Норвегії. У них є дочка.

Кар'єра 
Вона представляла Норвегію на конкурсі Євробачення загалом п'ять разів: двічі як сольний виконавець, один раз разом з Яном Тейгеном, один раз як його бек-вокалістка в 1983 році, а також як бек-вокалістка Фіна Кальвіка у його виступі 1981 року. У 1977 році в Лондоні вона заспівала «Casanova», фінішувавши 14-ю. Через два роки вона мала трохи більше успіху на Євробаченні в Єрусалимі, піднявши свою пісню «Oliver» на 11 місце. Повернувшись в Англію, вона повернулася на сцену Євробачення зі своїм тодішнім чоловіком Яном Тейгеном, щоб виконати «Adieu», яка вийшла на 12-у позицію в Гаррогейті. Вони з Яном з'являлися на кожному фіналі пісенного конкурсу Євробачення з 1977 по 1983 рік, крім 1980 року, а саме 6 разів за 7 років.

По мірі розширення її музичної кар’єри також зростав попит. До того, як вона це зрозуміла, вона багато разів виступала в телевізійному шоу Melodi Grand Prix сім разів між 1976 і 1985 роками. 17 листопада 2001 року вона вийшла зі своїми старими однокласниками в популярному норвезькому телешоу «Den store klassefesten» (Возз'єднання великого класу).

У 1979 та 1983 роках Скорган була співавторкою виступу Норвегії на Євробаченні в 1988 році. Пісня «For vår jord» («Для нашої землі») у виконанні Кароліни Крюгер дасть Скорган її найкращий результат на Євробаченні як виконавця чи авторки, посівши п’яте місце в Дубліні. Вона також була однією з авторів «You Used To Be Mine», яка стала п'ятою у Melodi Grand Prix Норвегії 1999, шоу, обраної на участь країни у Євробаченні 1999 року в Єрусалимі.

Додаткові випадки її фільмографічного життя включають виступи в сазі «Prima Veras saga om Olav den hellige» в 1983 році та «Stjerner i sikte» в 1997 році.

У 1995 році вона озвучила співочі частини диснеївського фільму Покахонтас та його продовження; в 1997 році вона співала як Анастасія в  Anastasia, а в 1998 - як Кейлі у фільмі «Пошуки Камелота».

У 2004 році вона заснувала групу Queen Bees.

У листопаді 2010 року вона дала інтерв'ю та заспівала у прямому ефірі шоу Jeremy Vine на BBC Radio 2. У липні 2011 року вона знову дала інтерв'ю, двічі, в Jeremy Vine Show після нападу в Норвегії 2011 року.

Дискографія 
(Найвищі позиції у VG-списку норвезьких альбомів або чартів пісень у дужках)

Альбоми 

 1975: Til en venn
 1976: Du er nær meg (№16)
 1976: Tänk på mej
 1977: Young Girl (№ 12)
 1978: Аніта Скорган
 1979: Ingen vei tilbake
 1979:Krama dej
 1980: De fineste
 1981: Pastell (№21)
 1983: Cheek to Cheek (з Яном Тейгеном) (№ 1)
 1985: Karma (№10)
 1986: Біла магія (№6)
 1990: Basic
 1994: Julenatt (№ 13)
 2001: Gull
 2008: Julenatt
 2009: Hele veien - 47 utvalgte sanger (№4)
 2011: På gyllen grunn (# 25)
 2013: La høsten være som den er (# 5)

Мініальбоми 

 1973: Fire klassiske pianostykker
 1973: Aufschwung op. 12 номер 2

MC-касети 

 1981: Anita Skorgans beste

Сингли 

 1977: «Casanova» (№4)
 1979: «Oliver» (№6)
 1982: «Adieu» (з Яном Тейгеном) (№3)
 1983: «Friendly»  (з Яном Тейгеном) (№2)
 2009: «I denne julenatt» (№19)

Примітки

Посилання 

Норвезькі співачки
Представники Норвегії на Євробаченні
Учасники Євробачення 1982
Учасники Євробачення 1979
Учасники Євробачення 1977
Народились 1958